Duellstein bezeichnet

 Duellstein (Hannover), in der Eilenriede im Stadtteil Kleefeld aufgestellte Säule zur Erinnerung eines tödlichen Duells 1859
 Duellstein (Züssow), Gedenkstein im Oldenburger Holz bei Nepzin mit der Aufschrift „F. v. H. 4. 8. 1846“